Barville je název nebo součást názvu více francouzských obcí:

 Barville (Eure) – obec v departementu Eure
 Barville (Orne) – obec v departementu Orne
 Barville (Vosges) – obec v departementu Vosges
 Barville-en-Gâtinais – obec v departementu Loiret
 Cany-Barville – obec v departementu Seine-Maritime